Die Abkürzung QD steht für:

 Qualifizieren-Dimensionieren, naturnahe Waldbaustrategie
 Quaestiones disputatae, eine theologische wissenschaftliche Buchreihe des Verlag Herder
 Queen Dowager (englisch), den Titel, welchen die Ehefrau eines verstorbenen Königs trug
 Quadramed Corporation, Börsenkürzel
 Quartz Date (englisch), eine LED an der Kamerarückwand, um das Datum auf den Film zu schreiben
 quad density (englisch); siehe Diskette#Formate
 quantum dot (englisch); siehe Quantenpunkt
 QuickDraw, eine 2D-Bildschirmbeschreibungssprache des Macintosh
 QD-Stecker Quick Disconnect (englisch) oder Quick Detachable (englisch), ein Steckverbinder
 Quartile Deviation, englisch für mittlerer Quartilsabstand, siehe Interquartilsabstand (Deskriptive Statistik)#Aufbauende Begriffe

qd steht für:

 quaque die (lateinisch), jeden Tag
 quiet down (englisch), Chatslang für „Beruhige dich!“

Abkürzung